Вальдхайм:

 Вальдхайм — город в Германии, в земле Саксония.
 Вальдхайм, Курт (1918—2007) — австрийский дипломат и политик.